Каазіку () — назва декількох сіл в Естонії.

 Каазіку — село у волості Гіюмаа повіту Гіюмаа.
 Каазіку — село у волості Ляене-Ніґула повіту Ляенемаа.
 Каазіку — село у волості Муствее повіту Йигевамаа.
 Каазіку — село у волості Сауе повіту Гар'юмаа.
 Каазіку — колишнє село на території волості Торма повіту Йигевамаа.